ISD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iscuande (Colombia)
 ISD-Neri – squadra ciclistica attiva tra i professionisti a partire dal 2009